Фатєєва Наталя Миколаївна (1934) — радянська, російська актриса театру і кіно. Народна артистка РРФСР.

Див. також 
 Фатєєв

прізвища
Жіночі форми прізвищ